Armageddon 2008 — pay-per-view шоу, проводимое рестлинг-промушеном World Wrestling Entertainment (WWE). Проходило 14 декабря 2008 года на арене «HSBC-арена» в Буффало, Нью-Йорк, США. На шоу выступали рестлеры со всех трёх брендов WWE: Raw, SmackDown! and ECW. Armageddon 2008 стал девятым и последним шоу под названием Armageddon. Во время шоу прошло 7 поединков.

Результаты 

Поединок первых претендентов за титул Интерконтинентального чемпиона

Примечания

Ссылки 
 

WWE Armageddon
Спортивные соревнования в Буффало